Anita Garibaldi — ítalo-brasileira conhecida como a "Heroína dos Dois Mundos"
Anita (cantora) — cantora austríaca
Anitta — cantora, compositora e dançarina brasileira
Nitazoxanida ou Annita  — nome comercial de medicamento antiparasitário

Geografia 
Anita Garibaldi (Santa Catarina)
Anita (Iowa)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história